Artigiani – plurale di artigiano
 Athos Artigiani, noto come Artigiani I (1906 – ...) – calciatore italiano
 Nicla Artigiani, nota come Nicla Migliori (1923-2008) – tennista italiana
 Vasco Artigiani, noto come Artigiani II (1908 – ...) – calciatore italiano